Адла́н Зелимха́нович Каца́ев () — российский футболист, нападающий футбольного клуба «НИЙСО» из села Алхан-Юрт (Чеченская Республика).

Карьера 
Кацаев является воспитанником футбольного клуба «Терека», в котором и начал профессиональную карьеру в 2005 году. Дебютировал в Премьер-лиге 19 ноября 2005 года, выйдя на замену на 64-й минуте в матче 30-го тура против «Томи» (0:2). Помимо этого, провёл в том сезоне 28 матчей за дублирующий состав клуба, в которых забил 2 мяча. Поскольку «Терек» вылетел из Премьер-лиги, следующие 2 сезона провёл с командой в Первом дивизионе. В 2007 году стал вместе с командой серебряным призёром первенства. Часть сезона 2007 года провёл в аренде в клубе зоны «Юг» Второго дивизиона «Кавказтрансгаз-2005». 23 июля 2013 года пополнил ряды клуба «Луч-Энергия» на правах аренды. В июле 2014 года был арендован футбольным клубом «Лехия» из Гданьска, однако выступал лишь за дубль польской команды. В 2016 году играл за «СКА-Хабаровск», в 2017 перешёл в махачкалинский «Анжи» на правах аренды, а в июле 2018 года подписал полноценный контракт с клубом.

Достижения 
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2007
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2014

Клубная статистика 
По состоянию на 23 сентября 2017 года.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Анжи»